Acest tabel cuprinde valorile funcțiilor trigonometrice sinus și cosinus. Valoarea unghiurilor crește din 5 în 5 grade sexagesimale. 

Trigonometrie